GAH steht für:
 Guanin-Aminohydrolase
 GAH Anlagentechnik Heidelberg, siehe Alpiq Anlagentechnik
 Gayndah Airport (IATA-Code), Flughafen von Gayndah, Queensland, Australien
 Ga-Ma Helicoptere (ICAO-Code), französische Fluggesellschaft

Gah steht für:
 Gah (Iran), Ort im Chenaran County, Provinz Razavi-Chorasan, Iran
 Gah (Deuk), Ort im Bezirk Mbam-et-Inoubou, Region Centre, Kamerun
 Gah (Ngambé-Tikar), Ort im Bezirk Mbam-et-Kim, Region Centre, Kamerun
 Gah (Pakistan), Ort im Chakwal District, Provinz Punjab (Pakistan), Pakistan
 Gah (Marskrater), Krater auf dem Mars

GAh steht für:
 Gigaamperestunde, durch einen Leiter geflossene Ladungsmenge

gah steht für:
 Alekano (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen in der Eastern Highlands Province von Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 GaH3 (GaH3), Gallan, Galliumhydrid

Abkürzung